Полосатый гурами- название аквариумной рыбки рода гурами, прилагаемое иногда к
 бурому гурами Trichogaster pectoralis, иногда к

 пятнистому гурами Trichogaster trichopterus.